

En Espagne 
 Ribera Baja en espagnol ou Erribera Beitia en basque est une ville et une commune dans la province d'Alava, située dans la Communauté autonome basque.
 Ribera Baja (en espagnol) ou Ribera Baixa (en catalan/valencien) est une comarque espagnole de la province de Valence, Communauté valencienne.